Daniel O. Graham (1925–1995) – amerykański wojskowy, generał
 Bob Graham, wł. Daniel Robert Graham (ur. 1936) – amerykański polityk
 Daniel Graham (ur. 1978) – amerykański futbolista
 Danny Graham, wł. Daniel Anthony William Graham (ur. 1985) – angielski piłkarz